Termin PHK ima više značenja.

 Fosforilaza kinaza, enzim
 Polihidroksiketon, klasa ugljenih hidrata